Peto ist der Familienname folgender Personen:
 Harold Ainsworth Peto (1854–1933), britischer Architekt und Gartengestalter
 John Frederick Peto (1854–1907), US-amerikanischer Maler
 Richard Peto (* 1943), britischer Epidemiologe und Statistiker
 Samuel Morton Peto (1809–1889), englischer Eisenbahnbau-Unternehmer
 William Peto (1485–1558), katholischer Kardinal und Bischof von Salisbury

Peto steht für:
 Peto (See), einen See auf der indonesischen Insel Roti
 Peto (Yucatán), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Peto, eine Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán

PETO (lat.: „ich fordere“) steht für:
 PETO – Die junge Alternative, eine deutsche Jugendpartei

Siehe auch:
 Pető
 In petto
 Paetow
 Peto’s paradox, Widerspruch aus dem Gebiet der Onkologie